

Letteratura 
L'avventuriero (The Coat of Arms) romanzo del 1931 di Edgar Wallace
L'avventuriero, romanzo del 1948 di Mika Waltari
L'avventuriero (The Rover) romanzo del 1923 di Joseph Conrad

Cinema
L'avventuriero, altro titolo italiano del film muto del 1917 L'evaso
L'avventuriero (The Married Virgin), film del 1918 con Joseph Maxwell
L'avventuriero (The Adventurer), serie televisiva britannica del 1972 
L'avventuriero (The Rover), film del 1967 con Anthony Quinn
L'avventuriero (The Pavilion), film del 1999 con Craig Sheffer e Patsy Kensit

Musica
L'avventuriero, brano del cantante Franco Califano

Pagine correlate 
L'avventuriera
L'aventurier
The Adventurer